Slouka bezeichnet:

 Hubert Slouka (1903–1973), tschechische Astronom, Autor und Journalist
 Mark Slouka (* 1958), US-amerikanischer Romanautor und Essayist 
 (3423) Slouka, ein Asteroid, benannt nach Hubert Slouka